Scabrotettix är ett släkte av insekter. Scabrotettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Scabrotettix